Betawi (lud)
 język betawi

Zobacz też 
 Dżakarta